Biorno Braço de Ferro — rei lendário dos Suíones. Também chamado Biorno I
 Biorno no Montículo — rei lendário dos Suíones. Também chamado Biorno II
  — rei lendário dos Suíones
 Biorno Braço de Ferro da Dinamarca — caudilho viquingue

Desambiguações de antropônimos